Tintinnabulum puede referirse a:
 Tintinnabulum, campanilla utilizada en las Basílicas católicas. 
 Tintinnabulum, campanilla de viento utilizada en la Antigua Roma.

Otros 
 Tintinnabularia, género de fanerógamas de la familia Apocynaceae.
 Dendropsophus tintinnabulum, especie de anfibios de la familia Hylidae.

Véase también 
 Tinnitus